'Abadilah es un asentamiento humano en Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos.

Véase también 
Emiratos Árabes Unidos
Fujairah

Enlaces externos 
 

Fuyaira